Аббревиатура ASAP, в зависимости от контекста, может означать:
 акроним от  — соответствует русскому клише «как можно скорее», либо «как только — так сразу», либо наиболее близкое к переводу «при первой возможности»; часто встречается в чатах Интернета. См. также статью ASAP в Викисловаре;
 AcceleratedSAP — программный продукт и методология внедрения программного обеспечения фирмы SAP AG;
 Alliance of Security Analysis Professionals — некоммерческое объединение специалистов по анализу информационной безопасности;
 ASAP Software — отделение Corporate Express, одной из компаний холдинга Buhrmann, поставщик решений для управления технологическими активами;
 American Syringomyelia Alliance Project, Inc — американская некоммерческая организация, специализирующаяся на помощи больным сирингомиелией, болезнью, при которой в позвоночнике образуется киста;
 Application Security Assurance Program — программа обеспечения безопасности приложений корпорации Microsoft;
 Association of Strategic Alliance Professionals — ассоциация профессионалов в области стратегических альянсов;
 Australian Science Archives Project — национальный проект по обеспечению сохранности и широкой доступности научных, технологических и медицинских публикаций и артефактов австралийского происхождения, берущий своё начало в университете Мельбурна;
 Forbes ASAP — журнал, посвящённый бизнесу в сфере информационных технологий;
 A Stand Against Pop-under Ads — акция протеста против фоновых рекламных окон, открывающихся без ведома пользователя;
 Adrian Smith And Project — проект участника Iron Maiden.

 AfterSales Assistance Portal BMW — портал послепродажной поддержки BMW

 Always strive And Prosper — Всегда стремитесь и процветайте